

Sigle 
 Magic: The Gathering – Magic: l'Adunanza, gioco di carte collezionabili
 Methanol to gasoline – metodo per produrre benzina a partire dal metanolo grazie ad una zeolite H-ZSM5
 Modern Times Group – azienda privata svedese attiva nell'ambito dei media e della comunicazione

Codici 
 MTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile del Mato Grosso (Brasile)
 mtg – codice ISO 639-3 della lingua una